Rife — região montanhosa do norte de Marrocos
Rifenhos — grupo étnico berbere do Rife
Língua rifenha (tarifit) — língua berbere falada pelos rifenhos